Ванеса Редгрејв () је британска глумица, рођена 30. јануара 1937. године у Лондону (Енглеска). Добитница је награде Оскар за 1978. годину за улогу у филму „Џулија“. Обе ћерке Ванесе Редгрејв су познате енглеске глумице Наташа Ричардсон и Џоели Ричардсон. Њена рођена сестра је позната енглеска глумица Лин Редгрејв.

Филмографија 

|-
| 1969. || О, какав диван рат || -{Oh! What a Lovely War}- || ||
|-
| 1971. || Марија, краљица Шкота || -{Mary, Queen of Scots}- || Мери Стјуарт ||
|-
| 1974. || Убиство у Оријент експресу || -{Murder on the Orient Express}- || || 
|-
| 1977. || Џулија || -{Julia}- || || 
|-
| 1979. || Агата || -{Agatha}- || Агата Кристи || 
|-
| 1993. || Кућа чудних душа || -{The House of the Spirits}- || || 
|-
| 1996. || Немогућа мисија || -{Mission: Impossible}- || || 
|-
| 1997. || Госпођа Доловеј || -{Mrs. Dalloway}- || || 
|-
| 1998. || Дубоки удар || -{Deep Impact}- || || 
|-
| 2007. || Предвечерје || -{Evening}- || || 
|-
| 2011. || Кориолан || -{Coriolanus}- || Волумнија ||
|-
| 2011. || Анонимус || -{Anonymous}- || краљица Елизабета || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1937.
Британске глумице
Енглеске глумице
Добитници награде Еми
Добитници награде Златни глобус
Добитници Волпи пехара
Добитници награде Тони
Биографије живих особа
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у споредној улози